Pelleport kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pelleport, Haute-Garonne, kommun, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Pelleport (Paris metro), tunnelbanestation i Paris,